Hushan Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hushan Zhen (socken i Kina), Liaoning, 
 Hushan (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar